João Miguel Traquina André, mais conhecido por Traquina (29 de Agosto de 1988) é um futebolista português que joga habitualmente a avançado.

Atualmente, joga na Associação Académica de Coimbra.

Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Naturais de Alcobaça (Portugal)
Futebolistas de Portugal